BVV Den Bosch (de l'acrònim en neerlandès Bossche Voetbal Vereniging), club de futbol de la ciutat de 's-Hertogenbosch (Països Baixos)
 BVV De Kennemers (de l'acrònim en neerlandès Beverwijkse Voetbal Vereniging), club de futbol de la ciutat de Beverwijk (Països Baixos)
 Centre d'Exposicions de Brno (del seu nom en txec Brněnské Výstaviště), centre de convencions de la ciutat de Brno (República Txeca)